Ли́ндси, Ли́ндзи, ранее традиционно — Ли́ндсей (; , ) — английская фамилия и имя, а также топоним.

Персоналии

Линдсей 
 Линдсей, Бенджамин Бэрр (; 1869—1943) — американский юрист.
 Линдсей, Вейчел (; 1879—1931) — американский поэт.
 Линдсей, Джек (; 1900—1990) — писатель, литературовед, искусствовед, историк.
 Линдсей, Джеймс (; род. 1932) — американский военный деятель, генерал.
 Линдсей, Джеймс Гордон (1906—1973) — «проповедник пробуждения», основатель Института «Христос для Народов», писатель.
 Линдсей, Джефф (; род. 1952) — американский сценарист и писатель.
 Линдсей, Джиллиан (род. 1973) — британская гребчиха.
 Линдси, Джоан (1896—1984) — австралийская писательница.
 Линдсей, Джоанна (1952—2019) — американская писательница.
 Линдсей, Дэвид (; 1876—1945) — английский писатель-фантаст.
 Линдсей, Дэвид (ок. 1490 — до 1555) — шотландский поэт, дипломат, генеалог.
 Линдсей, Норман (1879—1969) — австралийский художник, гравёр, скульптор.
 Линдсей, Перси (1870—1952) — австралийский художник и иллюстратор, брат Нормана Линдсея.
 Линдсей, Рональд (1877—1945) — британский дипломат.
 Линдсей, Руби (1885—1919) — австралийская художница и иллюстратор, сестра Нормана и Перси Линдсей.
 Линдсей, Тед (1925—2019) — канадский хоккеист, спортивный комментатор.
 Линдсей, Фредерик (1914—2011) — британский спортсмен, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Линдсей, Энни (более известна под фамилией Барнард; 1750—1825) — писательница, художница и светская львица, старшая дочь графа Джеймса Линдсея.

Линдси 
 Линдси, Алек (род. 1948) — английский футболист.
 Линдси, Даррел (1919—1944) — пилот бомбардировщика Военно-воздушных сил Армии США во время Второй мировой войны.
 Линдси, Джеймс, 26-й граф Кроуфорд (1847—1913) — английский астроном, библиофил, филателист и политик.
 Линдси, Джон (; 1921—2000) — член Палаты представителей США от штата Нью-Йорк, 103-й мэр Нью-Йорка.
 Линдси, Джон, 17-й граф Кроуфорд (; 1596—1678), 1-й граф Линдси, лорд Байерс — шотландский государственный деятель.
 Линдси, Джордж (1928—2012) — американский актёр кино и телевидения.
 Линдси, Дэвид (1856—1922) — австралийский путешественник и геодезист.
 Линдси, Людовик, 16-й граф Кроуфорд (; 1600—1652) — шотландский государственный деятель периода Английской революции.
 Линдси, Маргарет (1910—1981) — американская актриса.
 Линдси, Морт (; 1923—2012) — американский композитор, дирижёр и пианист.
 Линдси, Стивен Уэйн (, 1960) — полковник ВВС США, американский астронавт.
 Линдси, Уоллес (1858—1937) — британский учёный-классицист и палеограф, профессор Сент-Эндрюсского университета.

Составные фамилии 
 Линдси-Эбер, Дэвид (род. 1969) — американский драматург, сценарист и поэт-песенник.
 Кроуфорд Линдсей, Александр Уильям (; 1812—1880) — английский учёный, 25-й граф Кроуфорд.

Имя 
 Лохан, Линдси (, 1986) — американская киноактриса и певица.
 Стирлинг, Линдси (, 1986) — американская скрипачка, сценический артист, композитор, а также танцовщица.
 Уэй, Линдси (, 1976) — шотландская гитаристка и художница.

Топонимы 
 Линдси — историческая область в Англии; до 1974 административная часть графства Линкольншир.
 Восточный Линдси — один из районов в составе графства Линкольншир, Англия.
 Лейк-Линдси — статистически обособленная местность, расположенная в округе Эрнандо (штат Флорида, США).
  — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония.

Прочее 
 Линдсей — лунный кратер.
 Клан Линдси (Lindsay) — один из кланов равнинной части Шотландии.

См. также 
 Тед Линдсей Эворд — награда, ежегодно вручаемая хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Примечания